Pliniusz Młodszy
 Pliniusz Starszy